Svetovna jakostna snooker lestvica 2009/2010: svetovna jakostna snooker lestvica, na kateri je najboljših 75 igralcev v sezoni 2009/10.

Opombe 
 Bivši prvi igralec sveta Mark Williams se je vrnil v prvo šestnajsterico, v katero se ni sicer uvrstil noben nov igralec. 
 Iz prve šestnajsterice je izpadel Graeme Dott, ki je bil predhodno 7 zaporednih sezon član prve šestnajsterice. 
 4 igralci znotraj prve šestnajsterice so dosegli najvišje uvrstitve svojih karier: Allister Carter (#5), Ryan Day (#6), Marco Fu (#8) in Mark Allen (#11).
 Trije novi igralci so se prebili v prvo dvaintrideseterico: Ricky Walden (#20), Liang Wenbo (#27) in Judd Trump (#30). 
 V dvaintrideseterico sta se vrnila Michael Holt (#24) in Gerard Greene (#32). 
 Iz dvaintrideseterice so izpadli: Anthony Hamilton (#33), Dominic Dale (#34), Ian McCulloch (#35), Michael Judge (#36) in Ken Doherty (#44).

Viri 

 Snooker arhiv Chrisa Turnerja: svetovna lestvica (2000/01 - 2009/10) 
 WWW Snooker: svetovna lestvica 2009/10 

2009/10
2009 v snookerju
2010 v snookerju